Friedrich Guggenberger – ammiraglio tedesco
 Matthias Guggenberger – skeletonista austriaco
 Walter Guggenberger – politico e funzionario austriaco